Mužini je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Žminj, Istarska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 99 stanovnika te 31 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Istarskoj županiji